een gesprek tussen fysiek aanwezige personen (“van aangezicht tot aangezicht”)
 Face to Face (The Kinks), een album uitgebracht in 1966 van de Britse rockband The Kinks
 Face to face (The Shoes), een single uitgebracht in 1974 van de Nederlandse band The Shoes
 Face to Face (Evelyn King), een album uitgebracht in 1983 van de Amerikaanse zangeres Evelyn King
 Face to face (Gary Burton), een studioalbum uit 1994 van Gary Burton en Makoto Ozone
 Face to Face (Westlife), een album uitgebracht in 2005 van de Ierse jongensband Westlife
 Face to Face Tour, de vijfde wereldtournee van de Ierse jongensband Westlife
 Face to Face (punkband), een Amerikaanse punkband
 Face to Face (album), een studioalbum van de gelijknamige band
 Face to Face (newwaveband), een Amerikaanse newwaveband uit de jaren 1980
 Face to Face (1952), een Amerikaanse film uit 1952
 Face to Face (1990), een Amerikaanse televisiefilm
 Face to Face (2001), een Amerikaanse film, onder anderen met Meat Loaf
 Faccia a faccia (Engelse titel Face to Face), een Italiaanse spaghettiwestern uit 1967
 Face to Face (toneelstuk), een Australisch toneelstuk geschreven door David Williamson
 Face to Face (kort verhaal), een kort verhaal door de Zuid-Afrikaanse schrijfster Nadine Gordimer
 Face to Face (televisieprogramma), een tv-programma van de EO